Rajae Bezzaz – personaggio televisivo, attrice e conduttrice radiofonica libica naturalizzato italiana
 Yacine Bezzaz – calciatore algerino